7er-Fußball  ist der Name von verschiedenen Spielweisen im Fußball mit 7 Spielern je Mannschaft:
 Fußballwettbewerbe im Behindertensport, seit 2015 als CP-Fußball bekannt
 7er-Fußball (Nachwuchsarbeit), wird in der Nachwuchsarbeit bei den Fußballvereinen gespielt